Ве́ра Евсе́евна Набо́кова (, урождённая Сло́ним; 5 января 1902, Санкт-Петербург — 7 апреля 1991, Веве) — переводчица, редактор; жена, муза и хранительница литературного наследия Владимира Набокова.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге, в семье адвоката Гамшея Лейзеровича (Евсея Лазаревича) Слонима (1865—1928), родом из Шклова, и Славы Борисовны Слоним (урождённой Фейгиной, 1872—1928), родившейся в Могилёве. После окончания Петербургского университета Евсею Слониму была присвоена степень кандидата права; он работал в фирме, занимавшейся экспортом леса из Смоленской губернии в Европу, в 1913—1917 годах был управляющим имением М. В. Родзянко. Племянница матери (двоюродная сестра Веры Слоним) — Анна Лазаревна Фейгина (1888—1972) — была близкой подругой Владимира Набокова.

Окончила шесть классов гимназии княгини Оболенской (1916 год) и седьмой класс в гимназии в Одессе (1919).

Вместе с родителями прошла обычный для многих, спасавшихся во время Гражданской войны от власти большевиков, путь по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Киев — Одесса — Константинополь — София — Берлин

Работала в Берлине у отца в импортно-экспортной конторе (с 1922-го года) и издательстве «Орбис» (с 1923-го).

15 апреля 1925 года вышла замуж за Владимира Набокова.

Затем училась в школе «Stolze und Schrey»  в 1928 году и в это время работала стенографисткой в бюро «Attachi commercial» французского посольства. С весны 1930 года работала в адвокатском бюро «Weil, Gans & Dieckmann» до прихода нацистов к власти в 1933 году. Затем, спустя только два года, весной 1935 года смогла устроиться в бюро «Ruthsspreicher», но вследствие гонений на служащих еврейского происхождения вынуждена была оставить и эту работу.

Владимир Набоков уехал во Францию, в конце апреля 1937 года Вера Набокова с трёхлетним сыном Дмитрием выехали в Прагу, а затем семья Набоковых перебралась в Канны, где жила с июля 1937 года.

В мае 1940 года Набоковы покинули Францию и отправились в США на пароходе «Champlain» при содействии Общества помощи еврейским иммигрантам HIAS. Летом 1940 года семья Набоковых жила в Вермонте, в 1941 году уезжают из Нью-Йорка, В. Набоков приглашён прочесть курс лекций в Стэнфордском университете.

В 1941 году Вера Набокова и семья живут в Пало-Альто, где Владимир Набоков работает в университете, читая лекции и делая переводы русских классиков. Осенью переехали в Уэллсли, где Набоков также читал курс русской и мировой литературы в Wellesley College. Осенью 1942 года переезжают в Кембридж, где Вера Набокова делала переводы и давала частные уроки. Иногда она заменяла мужа на лекциях, кроме того, выступала в качестве ассистента, литературного агента, секретаря, водителя В. Набокова, в поздние годы отвечала на многие адресованные ему письма.

Двоюродным братом Веры Набоковой был Вениамин Лейзерович Фейгин — отец композитора Леонида Фейгина. Способствовала эмиграции Л. Фейгина с женой, пианисткой Г. Максимовой, в Англию.

После смерти мужа перевела на русский его роман «Pale Fire» под названием «Бледный огонь» (Ann Arbor: Ardis, 1983).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Фейгин Л. В. Моя жизнь. М., 1993
 Шифф Стейси. Вера (Миссис Владимир Набоков): Биография / Пер. с английского О. Кириченко. М., 2002

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120313143730/http://gatchina3000.narod.ru/literatura/nabokov_v_v/museum/slonimveraevs.htm

Персоналии с синестезией
Владимир Набоков
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в США
Вера Евсеевна
Похороненные на Кларанском кладбище
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии